Lijsters 
 Saxicolinae een onderfamilie waartoe de tapuiten behoren, vroeger kleine lijsterachtigen genoemd, maar nu in familie van de vliegenvangers Muscicapidae